Оборона Берестя (1939) — бої за місто Берестя-над-Бугом та Берестейську фортецю між польськими та німецькими, а потім польськими та радянськими військами у 1939 році.
 Оборона Берестя (1941) — бої за місто Берестя та Берестейську фортецю між радянськими та німецькими військами у 1941 році.
Б